Deux auteurs latins - l'oncle et le neveu - portèrent le nom de Pline :
 Pline l'Ancien (23-79), auteur et naturaliste romain, notamment auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle ;
 Pline le Jeune (61-114), écrivain et homme politique romain, connu pour sa Correspondance avec l'empereur Trajan.

Deux savants français du Siècle des Lumières ont été surnommés :
 « Pline du  » désignant Réaumur ;
 « Pline français » désignant Buffon.

Pline est également un manga historique sur la vie de Pline l'Ancien de Mari Yamazaki et Miki Tori publié depuis 2014.